British Columbia Scotties Tournament of Hearts 2012 – turniej wyłaniający mistrzynie Kolumbii Brytyjskiej, które reprezentowały prowincję na Scotties Tournament of Hearts 2012, odbył się między 23 a 29 stycznia 2012 w North Vancouver na lodowisku North Shore Winter Club.

W turnieju prowincjonalnym udział brało 10 zespołów. Trzeci raz z rzędu najlepsza okazała się Kelly Scott, która w finale pokonała 6:5 Marlę Mallett.



Kwalifikacje 
W 2012 zmodyfikowano sposób kwalifikacji do turnieju finałowego. Jak poprzednio automatycznie awansowała drużyna broniąca tytułu mistrzowskiego oraz zespół, który posiadał największą liczbę punktów w rankingu CTRS (między 1 grudnia 2010 a 1 grudnia 2012). Zamiast rywalizacji międzyregionalnej rozegrano 4 otwarte turnieje kwalifikacyjne, z których dalej przeszły dwie najlepsze zespoły.

 Obrońca tytułu – Kelly Scott
 CTRS – Kelley Law
 Open Qualification Round 1 (19-20 listopada 2011, Creston)
 Allison MacInnes
 Kelly Thompson
 Open Qualification Round 2 (26-27 listopada 2011, Victoria)
 Roselyn Craig
 Nicole Backe
 Open Qualification Round 3 (3-4 grudnia, Kamloops)
 Jen Rusnell
 Brenda Garvey
 Open Qualification Round 4 (16-18 grudnia, Chilliwack)
 Marilou Richter
 Marla Mallett

Drużyny

Klasyfikacja końcowa

Play off

Finał 
29 stycznia 2012; 16:30

Półfinał 
28 stycznia 2012; 18:00

1-2 
27 stycznia 2012; 19:00

3-4 
28 stycznia 2012; 10:00

Tie-breaker 
27 stycznia 2012; 14:30

27 stycznia 2012; 19:00

Round Robin

Sesja 1. 
23 stycznia 2012; 10:30

Sesja 2. 
23 stycznia 2012; 18:30

Sesja 3. 
24 stycznia 2012; 10:30

Sesja 4. 
24 stycznia 2012; 18:30

Sesja 5. 
25 stycznia 2012; 10:30

Sesja 6. 
25 stycznia 2012; 18:30

Sesja 7. 
26 stycznia 2012; 9:30

Sesja 8. 
26 stycznia 2012; 18:30

Sesja 9. 
27 stycznia 2012; 9:30

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia 
 Mistrzostwa w serwisie playdowns.com 

2012 w curlingu
2012